ITGA6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 130 амінокислот, а молекулярна маса — 126 606.

Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів, інтегринів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як клітинна адгезія, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Інтегрини
CD-антигени